Carmontelle steht für:
 Louis Carmontelle (1717–1806), französischer Maler, Erfinder und Landschaftsgestalter
 (6605) Carmontelle, Asteroid des Hauptgürtels